

Patronyme 

 Kim Van Hee (1978- ) (nom de scène: Kim Kay), chanteuse belge d'expression française. 
 Marie-José Van Hee (1950- ), architecte belge.
 Miriam Van hee (1952- ), poétesse belge d'expression néerlandaise.
 Sylvain van Hee (1875-1960), prêtre jésuite belge, évêque de Kwango au Congo.

Patronyme belge